Кэри-Хироюки Тагава (, Хироюки Тагава, , род. 27 сентября 1950, Токио) — американский актёр японского происхождения. Преимущественно известен благодаря ролям отрицательных персонажей в боевиках, в числе которых Шан Цзун во франшизе Mortal Kombat и Хэйхати Мисима во франшизе Tekken.

Биография 
Отец Кэри, американец японского происхождения, служил на американской военной базе. Мать, японка, была актрисой. В 1955 году его семья переехала в США и обосновалась там. Учась в школе, будущий актёр занимался кэндо и карате под руководством Масатоси Накаямы.

Через шестнадцать лет после окончания университета в Калифорнии он решил стать актёром.

Кэри играл эпизодические роли в сериалах «Звёздный путь: Следующее поколение», «Гром в раю», «Спасатели Малибу», а также в эпизоде «Убеждения» сериала «Вавилон-5» (3-й сезон, 2-я серия). Снялся в таких фильмах, как «Смертельная битва», «Пёрл-Харбор», «Мемуары гейши». В кино играет, как правило, отрицательных персонажей. Среди его немногочисленных положительных ролей — лейтенант Эй Джей Шимамура в сериале «Детектив Нэш Бриджес» и священник Николай Накамура в японо-российском фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая».

В 2013 году сыграл роль сёгуна Токугавы Цунаёси в фильме «47 ронинов».

В 2019 году вернулся к роли Шан Цзуна для компьютерной игры Mortal Kombat 11. Более того, впервые в игре образ персонажа был фактически срисован с Кэри.

Кэри живёт на Гавайях, куда переехал вместе с семьёй в 1992 году. Он находится в разводе, но поддерживает хорошие отношения с двумя бывшими жёнами и тремя детьми.

В 2015 году в Москве, в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, Тагава 12 ноября принял православное крещение с именем Пантелеимон. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В 2016 году актёр получил гражданство РФ.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Мастера боевых искусств
Натурализованные граждане России